EMA:

 EMA — Европейское агентство лекарственных средств ().
 EMA () — ежегодная церемония вручения музыкальных наград, основанная телеканалом MTV Европа в 1994 году.
 EMA (Словения) (; ) — словенский национальный отбор песни для Евровидения.
 Скользящая средняя () — разновидность взвешенной скользящей средней, веса которой убывают экспоненциально.
 EMA (певица)
ЕмА (81-705, 81-502) - тип головного метровагона, производившийся в 60-х - 70-х гг. XX века на МВМ (Метровагонмаш) и ЛВЗ им. Егорова для Ленинградского и Киевского метрополитенов.